Breitweihergraben ist ein Gewässername:

 Breitweihergraben (Berlisbach), linker Zufluss des Berlisbachs bei Berlismühle, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Breitweihergraben (Weiherwiesengraben), rechter Zufluss des Weiherwiesengraben (zur Creußen) bei Bärnwinkel, Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern